ME est un sigle, qui peut signifier :
 Millenium Edition, une édition de Microsoft Windows ;
 mission économique, soit le service chargé des relations économiques et financières de la France à l'étranger ;
 Mobile Equipment, c'est-à-dire un terminal mobile, élément d'un réseau cellulaire de téléphonie mobile GSM ou UMTS.
Moniteur Éducateur, métier d'aide à la personne en situation de handicap ou de dépendance.

ME (ou Me, me) est un code, qui peut faire référence :
 au Maine, un État des États-Unis ;
 (Me), à Messerschmitt, société de construction aéronautique allemande dénommant ainsi ses réalisations (Me 321, Me 264, Me 163, etc.) ;
 aux Middle East Airlines (Liban), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 au Monténégro, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 .me est le domaine national de premier niveau prévu pour ce pays.

Me est une abréviation, qui signifie :
 Maître, généralement écrite « M », pour désigner un avocat ou un notaire, en France, en Belgique, au Luxembourg ainsi qu'au Québec.

Me est un symbole, qui représente :
 le groupe méthyle, dans l'écriture simplifiée des formules de composés organiques.

Me est le titre de :
 Me, un album de Misono sorti en 2010.
 , un album d'Empress Of sorti en 2015.

Code